Дом Халет (), или Халадины () — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина семья людей, управлявшая Вторым из трёх домов эдайн. Эти люди были потомками Халдада, но и дом, и народ был назван в честь дочери Халдада, Халет, которая привела их из Восточного Белерианда в Бретиль.

Народ Халет 
Народ Халет, или Люди Бретиля, были темноволосыми и темноглазыми, напоминая людей Дома Беора, но будучи при этом … ниже и шире, суровее и медленнее. Они были менее склонны к знаниям и не использовали многих слов, поскольку не любили больших собраний людей, и многие из них находили радость в одиночестве, свободно скитаясь по зелёным лесам. Они были нелюдимым народом и держались отдельно от эдайн других Домов, не будучи похожи ни на людей Беора, ни на людей Хадора, и говоря на собственном языке. Однако их всегда сопровождала странствующая ветвь друэдайн.

Предки народа Халет пришли с востока Средиземья независимо от Великого народа, который был представлен в этом путешествии Домами Беора и Хадора. Их первое поселение находилось к западу от будущих Врат Рохана между Мглистыми и Белыми горами. Некоторые так и остались там в течение будущих веков, став дунландцами и народом Энедвайта и Минхириата. Примерно в то же время они познакомились с предками друэдайн, с которыми вскоре установили взаимовыгодные отношения. Многие люди этих двух народов вместе путешествовали через Эриадор.

Люди Второго Дома впервые появились в Белерианде в 312 г. П.Э., пересекая Эред Луин маленькими группами и прячась в лесах Таргелиона (поскольку им не хотелось селиться в Эстоладе вместе с людьми Беора и Мараха). У них не было вождей, и жили они на отдельных хуторах, которые периодически конфликтовали друг с другом. Такую жизнь вели они долго, и не тревожили их ни другие люди, ни эльфы.

Но в 375 г. П. Э. Моргот выслал отряд орков, который прошёл восточнее Эред Луин и вступил в Таргелион по Гномьей дороге. Люди Второго Дома были пойманы врасплох, и многие из них были уничтожены. Остатки народа собрал человек по имени Халдад и его дети — дочь Халет и сын Халдар; пять дней они оборонялись за частоколом, пока их не спасли подоспевшие нолдор из подданных сыновей Феанора. Впечатлённый их смелостью, владыка нолдор Карантир предложил им жить под защитой на его землях, но Халет (её отец и брат погибли в битве, и она возглавила народ) отказалась. В следующем году Халет привела свой народ сначала в Эстолад (который к тому времени был уже оставлен большинством эдайн), а через некоторое время — далее на запад, через Нан Дунгортеб в леса Талат Дирнен. Позже многие переселились в лес Бретиль, который был частью Дориата вне Завесы Мелиан, но был отдан людям для поселения Тинголом по просьбе нолдор и за обещание воевать с приспешниками Моргота у Тейглинского перекрестка.

В течение следующего столетия Народ Бретиля в основном держался в стороне от войн. Отряды воинов, которые они посылали на битвы, проходившие вне пределов границ их страны, были небольшими, хотя и состояли из искушённых бойцов. Они оставались … небольшим народом, в основном озабоченным только защитой своих лесов, поэтому они преуспели в искусстве лесной войны. Люди Бретиля представляли собой скорее добровольный союз кланов, нежели сильную нацию (наподобие остальных эдайн) и управлялись вождём, или «Халадом». В лесах к югу от реки Тейглин этот народ жил на отдельных хуторах, где у них … не было владык, и жили они охотой и земледелием, держа свиней и кормя их плодами, и распахивая лесные поляны, которые они огораживали для защиты от дикого леса.

Народу Бретиля успешно удавалось защищать свои границы до падения Тол Сирион, однако полностью этот относительный мир закончился вскоре после Нирнаэт Арноэдиад. Сначала численность народа, жившего к югу от Тейглина, была сокращена нападениями орков, а немногие выжившие стали более острожными и с этого времени … вокруг домов были рвы и частоколы, и тропы проходили между хуторами, и люди могли призвать помощь, если требовалось, протрубив в рог. Их поселения были окончательно разорены орками в 485 г. П. Э., при этом большинство мужчин было убито в бою, но женщинам и детям удалось бежать в Бретиль.

Люди Бретиля сами подверглись серьёзному нападению в 495 г. П. Э., и их вождь Хандир был убит. После этого они отошли глубоко в лес и, по некоторым легендам, «жили по большей части скрытно внутри частокола на Амон Обел (также называвшемся Обел Халад)». Окончательно Бретиль был разрушен Проклятием Моргота, когда в результате деяний Турина Турамбара и Хурина Талиона последние потомки Халдада были уничтожены. Более того, в 501 г. П. Э. Хурин стал причиной гражданской войны, в ходе которой большая часть народа Халет была убита или «вернулась в состояние, более свойственное их сродникам в диких лесах», и их сила значительно убыла.

После падения Дориата люди Бретиля были почти полностью уничтожены, или, по крайней мере, перестали существовать как отдельный народ. Последние из них, включая некоторых друэдайн, бежали к устьям Сириона, а впоследствии — на остров Балар. После разрушения Белерианда они либо уплыли в Нуменор, либо вернулись в Эриадор. Среди нуменорцев (по большей части — потомков Дома Хадора) было известно существование общин людей из Дома Беора и друэдайн, но о потомках людей Бретиля сведений не было.

Линия Халет

Халадины 
Людей Второго Дома впервые объединил Халдад (315—375 П. Э.), «властный и бесстрашный», который собрал их в частоколе между реками Аскар и Гелион во время нападения орков. Сам он был убит во время вылазки, также как и его сын Халдар, который пытался защитить тело отца от осквернения орками. Сестра-близнец Халдада, Халет, была после этого избрана вождём, будучи «велика сердцем» и «не менее доблестной», чем её соплеменники.

С этого времени Вторым Домом руководили Вожди, или Халадин (в русском переводе — халадины, ед.ч. — «халад»), которых избирало полное Народное собрание. По традиции их избирали из семьи Халет — потомков её племянника Халдана, обычно старшего мужчину из старшей мужской линии.

 Халет (341—420) — привела свой народ в Бретиль из Таргелиона.
 Халдан (366—451) — сын Халдара, брата Халет.
 Халмир (390—471) — сын Халдана. Вместе с синдар Дориата под командованием Белега разгромил большой отряд орков, пришедших от Прохода Сириона, и после этого орки не осмеливались подходить к Бретилю в течение многих лет. Когда был создан Союз Маэдроса, Халмир подготовил свой народ к войне, но умер ещё до начала битвы.
 Халдир (414—472) — старший сын Халмира. Командовал маленьким отрядом воинов Бретиля в Нирнаэт Арноэдиад, однако почти все они погибли в арьергарде Фингона.
 Хандир (441—495) — сын Халдира. Незадолго до разрушения Нарготронда орки снова вторглись в Бретиль, и народ Халет был загнан в леса, а их вождь Хандир пал в битве с орками.
 Брандир (465—499), прозванным Хромым — сын Хандира. Его правление в качестве вождя проходило в тени славы Турина Турамбара, которому ненадолго удалось поднять дух людей Бретиля, однако позже он убил Брандира и покончил с собой.
 Харданг (470—501) — внук Хундара, второго сына Халмира. Недолго правил после бездетного Брандира, пока не был убит в гражданской войне, спровоцированной Хурином.

Все потомки Халдана были убиты во время гражданской войны, и впоследствии Авранк, сын Дорласа, был избран вождём большинством народа, поскольку он с самого начала противостоял Хурину, который спровоцировал братоубийство. У Авранка, однако, не было такого авторитета, как у предыдущих халадинов, и некоторые из народа Халет отказались признать его власть и покинули Бретиль. О последующих вождях Людей Бретиля, если даже они и были, ничего не известно.

Генеалогическое древо Дома Халет

Этимология имён 
В соответствии с ранними работами Толкина, имена потомков «Халет-охотницы» давались на синдарине, и каждое имело специфическое значение: Хундор («король сердца»), Хандир («умный человек»), Брандир («благородный человек»), а также Халдир («скрытый герой»), хотя на этой стадии развития легендариума Хальдиром звали сына Ородрета. Позже, однако, Толкин заключил, что имена давались халадинам на их собственном языке, а значения их остались неизвестными для поздних историков. Он также заметил, что корень «хал(а)-» означает «сторожить, охранять». Слово «Халад» означало «страж», а имя Хальдад — «сторожевой пёс». Вскоре он изменил значение этого корня: «хал-» на древнем языке этого народа стало означать «глава, вождь», а также предложил ввести в повествование слово «Хальбар» и как термин, обозначающий вождя, и как имя ранее описанного Хальдара, но эта идея так и осталась нереализованной.

Имена, значения которых точно известно, — это Хирил («госпожа») и Мелет («любовь»), поскольку это единственные имена халадинов, данные на синдарине. Имя Харет, возможно, также обозначает «госпожа», но на языке народа (могила Халет, дочери Халдада, называется и «Курган госпожи» (), и Тур Харета ()). Таким образом, обеим своим дочерям Халмир дал имя, обозначающее «госпожа», но на различных современных ему языках.

Литература 
 Толкин Дж. Р. Р. Сильмариллион (любое издание).
 Толкин Дж. Р. Р. (под ред. К. Толкина). Война Самоцветов. — Бостон: Houghton Mifflin, 1994. — ISBN 0-395-71041-3
 Толкин Дж. Р. Р. (под ред. К. Толкина). Народы Средиземья. — Бостон: Houghton Mifflin, 1996. — ISBN 0-395-82760-4
 Толкин Дж. Р. Р. (под ред. К. Толкина). Неоконченные сказания. — Бостон: Houghton Mifflin, 1980. — ISBN 0-395-29917-9

Примечания 

Персонажи легендариума Толкина
Рода Средиземья
Персонажи книги «Сильмариллион»